Абада́н () — один из 20 шахрестанов (областей) иранского остана Хузестан. Административный центр — город Абадан.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Арвандкенар (بخش اروندکنار)

Населённые пункты

Население

Примечания

Ссылки 
 

шахрестаны Хузестана